Peribleptos-Kloster steht für:

 Peribleptos-Kloster in Konstantinopel, siehe St.-Georgs-Kirche von Samatya
 Peribleptos-Kirche in Ohrid, Mazedonien, siehe Klementskathedrale (Ohrid)
 Peribleptos-Kloster (Mystras) in Mystras, Griechenland
 Peribleptos-Kloster in Thessaloniki, siehe Kirche des Heiligen Pandeleimon (Thessaloniki)